Кривобалківська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Кривобалківська сільська рада — Одеська область, Саратський район